De oorspronkelijke naam van het Haags Congresgebouw:  World Forum Convention Center
 Rotterdams Congresgebouw, zie De Doelen